Пасо:

Персоналии 
 Пасо, Фернандо дель (1935—2018) — мексиканский писатель и художник, дипломат.
 Пасо, Хосе Мария (род. 1964) — колумбийский футболист, вратарь, тренер.

Другое 
 ПАСО — международная организация национальных олимпийских комитетов американского континента.
 Пасо — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Пасо — платформы, переносимые вручную, с установленными на них скульптурными композициями религиозного содержания.